Harlacher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rudolf Harlacher (1842–1890), Schweizerisch–Österreich-Ungarischer Bauingenieur
 August Harlacher (1842–1907), deutscher Opernsänger (Tenor) und Opernregisseur
 Edson Harlacher (* 1996), Schweizer Eishockeyspieler
 Elise Harlacher-Rupp (1859–nach 1891), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Georg Harlacher (1930–2016), deutscher Fußballspieler